Abgefahren ist der Titel folgender Werke:
 Abgefahren (1995), ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1995
 Abgefahren (1998), ein amerikanischer Film aus dem Jahr 1998
 Abgefahren (Buch), ein Reisebericht aus dem Jahr 1999
 Abgefahren – Mit Vollgas in die Liebe, ein deutscher Film aus dem Jahr 2004
 Abgefahren – Auf vier Rädern Richtung Wüste, eine deutsche Fernsehserie aus dem Jahr 2010
Siehe auch:
 A wie Abgefahren